Surtees bezeichnet:

 britischer Hersteller von Rennwagen mit eigenem Rennteam, siehe Surtees Racing Organisation

Surtees ist der Name folgender Personen:

 Bruce Surtees (1937–2012), US-amerikanischer Kameramann 
 Henry Surtees (1991–2009), britischer Rennfahrer
 John Surtees (1934–2017), britischer Auto- und Motorradweltmeister
 Robert Surtees (1906–1985), US-amerikanischer Kameramann
 Robert Smith Surtees (1803–1864), englischer Schriftsteller